Sidebar puede referirse a:
Sidebar (publicidad)
Sidebar (informática), un software acoplado a la izquierda o a la derecha de la pantalla con la utilidad de contener mini aplicaciones que son a veces llamadas «gadgets». Estas incluyen:
Windows Sidebar, hecha por Microsoft solo para Windows Vista.
Desktop Sidebar, un clon de Windows Sidebar.
Sidebar, incluida en Google Desktop.